Psalm 23 - waarvan dit in de Nederlandse vertaling de eerste regel is

 Der Herr ist mein getreuer Hirt - cantate van Bach